Чухло́минский — железнодорожная станция, расположена на участке Лянгасово — Киров примерно в 10 км к юго-западу от центра Кирова.

На раздельном пункте производится посадка и высадка пассажиров пригородных электропоездов, поезда дальнего следования на станции не останавливаются. Выполняется грузовая и коммерческая работа. На станции присутствует кирпичный вокзал, объединенный с постом ЭЦ.

К станции примыкает четыре направления:
 Со станции Киров: двухпутный электрифицированный перегон;
 Со станции Лянгасово: двухпутный электрифицированный перегон;
 Со станции Промышленная (Кировская ТЭЦ-5): однопутный неэлектрофицированный перегон;
 Со станции Базовая: однопутный неэлектрофицированный перегон.

Примечания 

Станции Кировского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Кировской области
Транспортные здания и сооружения Кирова